Куракино — деревня в Невельском районе Псковской области. Входит в состав Ивановской волости. 

Расположена в 19 км к востоку от города Невель на автодороге . 

Численность населения деревни в 2000 году составляла 37 человек, в 2011 году — 24 человека.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)